Jeremy Abbott, né le  à Aspen, dans le Colorado, est un patineur artistique américain. Il est quadruple champion des États-Unis (2009, 2010, 2012 et 2014), médaillé de bronze aux championnats des quatre continents 2007, ainsi que champion 2008 de la finale du Grand Prix ISU.

En , il est classé  mondial par l'ISU.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1985
Naissance à Aspen
Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé de bronze olympique américain